Heimen ist

ein Familienname:
 Claus Heimen (* um 1606; † um 1663), deutscher Bildhauer 
 Dieter Heimen (* 1966), deutscher Fußballtorwart
 Paul Heimen (1908–1978), deutscher Maler
 Volker Heimen (1943–2000), deutscher Politiker (CDU)

ein Ortsname:
 Heimen (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Heimen (Opfenbach), Ortsteil der Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Haimen